Староко́птевский переулок — переулок в Северном административном округе города Москвы на территории района Коптево.

Переулок проходит от проезда Черепановых до Соболевского проезда, пересекая Коптевскую улицу.

Происхождение названия 
Переулок получил своё название в XIX в. по бывшей подмосковной деревне Коптево.

Транспорт 
По переулку общественный транспорт не ходит, ближайшие остановки расположены на Коптевской улице и Соболевском проезде.

Автобусы 
621  — 5-й Войковский проезд

Трамваи 
23 Михалково — 

27  — 

30 Михалково —

Метрополитен 
В 500 м к востоку от начала переулка расположена станция МЦК .

Примечания

Литература 
 

Переулки Москвы